World TeamTennis 2011 — летняя профессиональная командная теннисная лига, игры которой проходят в США в июле 2011 года. Представляла собой тридцать шестой сезон профессионального турнира World TeamTennis. Лигу во второй раз за время своего существования выиграла команда Washington Kastles. Впервые в истории WTT чемпионы не проиграли ни одного матча за сезон.

Команды-участницы 

В играх лиги принимают участие девять команд, разбитых на две конференции по географическому признаку. Команды представляют пять штатов США и округ Колумбия.

Турнирная таблица 
Команды внутри каждой конференции играют в основном между собой, отдельные игры проводя с командами из другой конференции. Каждая команда проводит в рамках группового турнира по 14 игр (семь дома и семь на выезде) по 5 сетов — в мужском одиночном, женском одиночном, мужском парном, женском парном и смешанном парном разряде. По две лучших команды в каждой конференции разыгрывают финалы конференций на домашних площадках команд-победительниц группового этапа. Финальный матч между чемпионами конференций прошёл в Чарльстоне (Южная Каролина) 24 июля 2011 года.

Восточная конференция

Западная конференция

Финалы конференций 
Финалы конференций прошли 22 и 23 июля на домашних площадках команд, занявших первое место в конференциях.

Финал лиги 

Финальный матч прошёл в Чарльстоне (Южная Каролина) 24 июля.

Лидеры лиги 

 Самый ценный игрок (MVP) сезона среди женщин: Лизель Хубер (St. Louis Aces)
 Самый ценный игрок сезона среди мужчин: Леандер Паес (Washington Kastles)
 Самый ценный игрок финала: Арина Родионова (Washington Kastles)
 Тренер года: Мерфи Дженсен (Washington Kastles)

Примечания

См. также 
 World TeamTennis

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2011
 Клубный чемпионат Испании по теннису среди женщин 2011
 Клубный чемпионат Франции по теннису среди женщин 2012

Ссылки 
 Общая информация 
 Сайт финала 

США
Теннис
Июль 2011 года
2011